Teanum Apulum – antica città dell'Apulia
Teanum Sidicinum – antica città della Campania